Persone
Franca Chiaromonte
Gaetano Chiaromonte
Gerardo Chiaromonte
Nicola Chiaromonte
Isabella di Chiaromonte
Tristano di Chiaromonte

 Toponimi

Chiaromonte,  comune italiano in provincia di Potenza

Pagine correlate 

 Chiaramonte (disambigua)
 Clermont